Mühldorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Mühldorfer (1894–1974), deutscher Maler und Holzschneider  
 Johann Baptist von Mühldorfer (1772–1839), bayerischer Bierbrauer und Politiker
 Josef Mühldorfer (1800–1863), deutscher Theatermaschinist und -dekorationsmaler
 Lina Mühldorfer (1845–1876), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Lina Frieb
 Peter Mühldorfer (* 1946), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Philipp von Mühldorfer (1801–1865), bayerischer Bierbrauer, Unternehmer und Politiker
 Wilhelm Mühldorfer (1836–1919), österreichischer Komponist und Dirigent 

Siehe auch:
 Mühldorf